Ein Lösungsansatz kann sein:
 ein Ansatz in der Mathematik
 allgemeiner die Vorgehensweise beim Problemlösen, nicht notwendigerweise mathematischer Probleme